Marienglocke oder Marien-Glocke bezeichnet

 Marienglocke (Aachen), die 1958 von Petit & Gebr. Edelbrock gegossene Glocke im Dom zu Aachen
 Marienglocke (Stendal), die 1490 von Gerhard van Wou gegossene Glocke in St. Marien (Stendal)
 Marienglocke (Tallinn), die 1685 von dem Glockengießer Detlof Riedeweg in Reval geschaffene Glocke für den Tallinner Dom
 Marienglocke im Freiburger Münster, gegossen 1959 von Friedrich Wilhelm Schilling
 Marienglocke im Südturm des St.-Paulus-Doms in Münster, gegossen 1956 von Feldmann & Marschel
 Marienglocke in der Kirche St. Aegidius von Bad Salzig, gegossen 1471
 Marienglocke in der Kirche St. Jakobus der Ältere in Meckenheim-Ersdorf, gegossen 1953 von der Glockengießerei Mabilon in Saarburg
 Marienglocke in der Kirche St. Johannes der Täufer in Meckenheim, gegossen 1952 vom Bochumer Verein
 Marienglocke in St. Hubertus (Duisburg-Rahm), gegossen 1994 von Hans Ulrich Mark
 Marienglocke in St. Kunibert (Köln), gegossen 1893 von der Glockengießerei Paccard in Annecy